Hald (Randers)
 Hald (parochie)
 Hald (Skive)
 Hald Ege